Ansitz Rosengarten ist der name folgender Bauwerke:

 Ansitz Rosengarten (Eppan), Ansitz in Eppan, Südtirol
 Ansitz Rosengarten (Lana), Ansitz in Lana, Südtirol